Bliźniaczki Olsen (Mary-Kate i Ashley Olsen)
 Egon Olsen – szef Gangu Olsena

 Olsen Brothers – duński zespół muzyczny

 Ole Olsen – duński żużlowiec
 Olsen – członek zespołu WNB